Stati Uniti d'America
 Denison – comune della contea di Crawford, Iowa
 Denison – comune della contea di Jackson, Kansas
 Denison – comune della contea di Grayson, Texas

Pagine correlate 
Dennison